Island Lake (englisch für „Insel-See“) ist der Name folgender geografischen Objekte:

Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Island Lake (Lincoln County, Montana), in Lincoln County, Montana
 Island Lake (Missoula County, Montana), in Missoula County, Montana
 Island Lake (Stillwater County, Montana), in Stillwater County, Montana
 Island Lake (Minnesota), in Lyon County, Minnesota
 Island Lake (Nevada)
 Island Lake (Illinois)

in anderen Ländern:
 Island Lake, in Manitoba, Kanada
 Island Lake (Australien), ausgetrockneter See in Australien
 Island Lake (Marlborough), Gebirgssee in der Region Marlborough Neuseeland
 Island Lake (Ross-Insel), in der Antarktis
 Island Lake (West Coast), Gebirgssee in der Region West Coast Neuseeland

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Island Lake (Illinois)
 Island Lake (Minnesota), im St. Louis County
 Island Lake Township (Lyon County, Minnesota)
 Island Lake (Wisconsin), im Rusk County

in Kanada:
 Island Lake (Alberta)
 Island Lake (Manitoba)
 Island Lake (Sudbury District)

Siehe auch:
 Big Island Lake